Poricella är ett släkte av mossdjur. Poricella ingår i familjen Arachnopusiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Poricella